Johnston megye (Észak-Karolina) 
 Johnston megye (Oklahoma)

Kapcsolódó szócikkek 
Johnson megye (egyértelműsítő lap)